Толстянка коралловая (лат. Crassula corallina) – вид суккулентных растений из рода Толстянка, семейства Толстянковые. Природный ареал: Капская провинция ЮАР и Намибия. Этот суккулентный полукустарник, произрастает в основном в субтропических биомах.

Описание 
Толстянка коралловая – это небольшое многолетнее растение, образующее дерн из прямостоячих или стелющихся стеблей, которые могут достигать 8 сантиметров в высоту и обычно разветвляются от основания. Корневая система состоит из главного корня диаметром около 2 мм и мелких придаточных корней пучкообразного типа, развивающихся из одиночных узлов.

Характерные листья, сидячие и расположенные парами, имеют длину около 3–5 мм и ширину 2–3 мм, имеют форму от обратнояйцевидной до эллиптической, иногда ромбовидной, двояковыпуклый профиль и обратнояйцевидные и остроконечные концы. Они имеют основание от клиновидного до субпикчолатного, кончики от подострых до тупых и имеют цвет от серо-зеленого до серовато-коричневого. Своеобразная поверхность бородавчатая и, шелушась, приобретает на кончиках восковидный, пыльный вид, беловато-зеленый цвет. Кроме того, листья Толстянки коралловой очень хрупкие, отделяющиеся от стебля при простом прикосновении, как и у многих видов, принадлежащих к роду Очиток, на которые растение также похоже своим внешним видом.

Соцветия, одиночные, тирсовые или щитковидные, зонтиковидной формы, развиваются в конце летнего сезона.

Цветки, до 5 в соцветии, сидячие, с чашелистиками 1-2 мм длиной, голые и слегка мясистые, сероватого цвета, треугольной формы с притупленной верхушкой. Венчик, с другой стороны, урцеовидной формы, белого или кремового цвета и состоит из продолговатых или обратноланцетных лепестков. Они ненадолго срастаются у основания и имеют закругленные изогнутые концы. Тычинки длиной 1,5-2 мм с желтыми пыльниками, поддерживаемыми короткой прямостоячей нитью, иногда полностью отсутствующей.

Таксономия 
, Suppl. Pl.: 188 (1782).

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

corallina: cпецифический эпитет, происходящий от латинского corallinus или «похожий на коралл», был выбран из-за типичного красноватого цвета, который растение принимает в периоды засухи, в точности похожего на цвет коралла.

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Crassula corallina subsp. corallina
 Crassula corallina subsp. macrorrhiza Toelken

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты